Massiccio del Pollino – catena montuosa al confine tra la Basilicata e la Calabria
 Monte Pollino – monte che dà il nome al predetto massiccio
 Pollino – frazione del comune di Premeno in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Pollino rosso e Pollino rosso superiore – vini calabresi